

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 10 podstawowych
 Zajączkowo – część miasta Gdańsk
 Zajączkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Zajączkowo – część wsi Czernikowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Zajączkowo – część wsi Radonie w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Zajączkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo 
 Zajączkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Zajączkowo – część wsi Trzebuń w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Zajączkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica 
 Zajączkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew 
 Zajączkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo 
 Zajączkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno 
 Zajączkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta 
 Zajączkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy 
 Zajączkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Inne 
 Zajączkowo – serial animowany

Zobacz też 
 Wielkie Zajączkowo, Zajączkowo-Folwark
 Zając, Zające, Zającówka, Zajączek, Zajączki, Zajączkowice, Zajączków. Zajączkówko